Jonathan steht für:
 Jonathan (Vorname), ein männlicher Vorname und Familienname
 Jonathan (Apfel), eine Apfelsorte
 Jonathan (1970), ein deutscher Spielfilm von Hans W. Geißendörfer
 Jonathan (2016), ein deutscher Spielfilm von Piotr J. Lewandowski
 Jonathan (2018), ein amerikanischer Spielfilm von Bill Oliver
 Jonathan (Comic), eine Comicserie des Schweizer Zeichners Cosey
 Jonathan (Computerspiel)
 Loge Jonathan, 1744 Gründungsname der 1802 in Carl zur gekrönten Säule umbenannten Freimaurerloge in Braunschweig 
 Jonathan (Schildkröte), das älteste lebende Reptil der Erde
 Brother Jonathan (Schiff), ein US-Raddampfer
 Brother Jonathan (Lokomotive), eine US-Dampflokomotive
 (2392) Jonathan Murray, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Jonatan
 Jonathan – Ein Herz und tausend Seelen